Кристиян Джюрасек (, род.  в Вараждине, Югославия) — хорватский профессиональный шоссейный велогонщик. Чемпион Хорватии в групповой и индивидуальной гонке на время 2011 года. Участник летних Олимпийских игр 2012 года.

Победы

Статистика выступлений на Гранд Турах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Хорватии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2012 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года